Berézovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Berezovka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Berezovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Berezovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Berezovka (Khàrkiv), localitat de la província de Khàrkiv, a Ucraïna